Hebron Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Hebron Township du comté de Williams dans le Dakota du Nord.
 Hebron Township du comté de McHenry dans l'Illinois.
 Hebron Township du comté de Kossuth en Iowa.
  du comté de Cheboygan dans le Michigan.
  du comté de Potter en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships